Керри-Энн Мосс (; , , Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса, получившая мировую известность после исполнения роли Тринити в серии фильмов «Матрица».

Также известна по исполнению роли Джери Хогарт в телесериалах Кинематографической вселенной Marvel.

Биография 
Родилась в Бернаби, Британская Колумбия.

Её мать, Барбара, назвала её в честь песни группы «Hollies» «Carrie Anne», которая была большим хитом в год её рождения. Имеет старшего брата по имени Брук (Brooke). Будучи ребёнком, Керри-Энн жила с матерью в Ванкувере. В возрасте 11 лет она присоединилась к Ванкуверскому детскому музыкальному театру, а позже, в старших классах, отправилась на гастроли по Европе с хором Magee Secondary School. По возвращении поступила в Американскую Академию драматического искусства в Пасадине. В 1985 году переехала из Ванкувера в Торонто и стала моделью. Благодаря этой деятельности она попала в Японию и Испанию в конце 1980-х годов.

Личная жизнь 
Замужем за актёром Стивеном Роем с ноября 1999 года. У супругов есть трое детей: сыновья Оуэн Рой (род. в сентябре 2003 года) и Джейден Рой (род. в ноябре 2005 года), а также дочь Фрэнсис Беатрис Рой (род. в июне 2009 года).

Лучшая подруга Керри-Энн Мосс — актриса Мария Белло. Мосс является крёстной матерью сына Белло — Джека (Джексон Блю МакДермотт), а Белло крестила старшего сына Мосс. Хорошо дружит с Джадой Пинкетт-Смит после совместных съёмок в фильмах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Мосс — веган.

Карьера 
Пока Мосс была в Испании, она получила роль в драматическом сериале «Тёмное правосудие», впервые появившись на телевидении. Она переехала из Барселоны в Лос-Анджелес с сериалом в 1992 году. Мосс сыграла одну из моделей в небольшой мыльной опере «Агентство моделей», спин-оффе популярного телесериала «Мелроуз Плейс». Её большой прорыв произошёл, когда она была выбрана на роль одетой в латекс девушки-хакера по имени Тринити в нашумевшем фильме 1999 года «Матрица». Мосс исполняла эту роль и в последующих двух сиквелах фильма, а также озвучила игры и анимации на тему «Матрицы». Кстати, ранее она снялась в канадском несвязанном с фильмом сериале, который тоже назывался «Матрица».

После выхода «Матрицы» Мосс играла вместе с Бёртом Рейнольдсом и Ричардом Дрейфусом в гангстерской диснеевской комедии «Команда». Затем она снялась с Вэлом Килмером в «Красной планете», а далее совместно с Жюльет Бинош, Джонни Деппом и дамой Джуди Денч снялась в номинированном на Оскар фильме «Шоколад». Затем последовала роль в малобюджетном независимом триллере «Помни» с Гаем Пирсом в главной роли. За эту работу Мосс получила награду на «Independent Spirit Award» в 2002 году как Лучшая актриса второго плана.

Озвучила персонажа по имени Ария Т’лоак в игре «Mass Effect 2», которая вышла в январе 2010 года. В 2011 году участвовала в производстве анимационного фильма «Заводная девочка» режиссёра Кевина Конрада Ханны.

В 2012 году Мосс исполняет одну из главных ролей в телесериале «Вегас».

Керри-Энн Мосс исполнила роль Джери Хогарт в телесериалах Кинематографической вселенной Marvel, впервые появившись в «Джессике Джонс» и исполнив камео в «Сорвиголове», «Железном кулаке» и «Защитниках».

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
 2007 — Кинопремия «Джини», Лучшая актриса второго плана («Снежный пирог»)
 2002 — Кинопремия «Независимый дух», Лучшая актриса второго плана («Помни»)
 2000 — Премия «Golden Slate», Лучшая актриса («Матрица»)
 2000 — Премия «Golden Slate», Лучший дебют («Матрица»)

Номинации 
 2004 — Премия «Golden Slate», Лучшая актриса — Драма / Экшн / Приключения («Матрица: Революция»)
 2000 — Кинонаграда канала MTV, Женский прорыв года («Матрица»)
 2000 — Премия «Сатурн», Лучшая актриса («Матрица»)
 2000 — Премия «Blockbuster Entertainment Award», Лучшая актриса-новичок («Матрица»)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Лауреаты премии «Джини»
Киноактрисы Канады